Мидхат Габдраупович Хафизов  (р. 26 июня 1933 года ) — старший оператор Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода, Герой Социалистического Труда. Почетный нефтехимик СССР (1978).  Изобретатель СССР (1981). 
Депутат Верховного Совета СССР восьмого созыва (1970—1974).

Биография 
Мидхат Габдраупович Хафизов родился 26 июня 1933 года в с. Киргиз-Мияки современного Миякинского района Республики Башкортостан. По окончании десятилетки в 1949 году приехал в город Черниковка, поступил учиться в школу мастеров и рабочих ведущих профессий на строящемся Ново-Уфимском заводе. Получил специальность оператора.

Будучи призван в армию, Хафизов обучался на ускоренных курсы офицеров запаса (1954—1957). Получил воинскую специальность «техник-механик по артиллерийскому и бомбардировочному вооружению». Службу проходил в Центральной группе войск, на территории Венгерской Республики, в городе Дебрецен. В августе 1957-го был досрочно уволен в запас в связи с вызовом Уфимского нефтяного института для продолжения прерванной учёбы.

В 1976 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Трудовую деятельность начал в 1953 году дублером оператора, затем, после окончания школы мастеров и рабочих ведущих профессий, работал оператором Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода.  После демобилизации из армии вернулся на Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, работал оператором, старшим оператором цеха № 22 маслоблока завода. В 1967—1968 гг. оказывал техническую помощь в строительстве, пуске и освоении производства бензола Бургасского нефтехимического комбината в Болгарии.

М. Г. Хафизов подал и внедрил в производство более 200 рационализаторских предложений, направленных на повышение качества и увеличение объёма выпуска продукции, улучшение условий труда, технической безопасности. В результате мощность установки маслоблока была увеличена в 1,5 раза, глубина переработки достигла 75 процентов. Атмосферно-вакуумная установка, рассчитанная на переработку 1 миллиона тонн нефти в год, благодаря усовершенствованию технологии была доведена до уровня переработки 1,5 миллиона тонн, при этом количество рабочих сократилось в 2 раза.

Установка старшего оператора М. Г. Хафизова была кузницей кадров и для других установок, цехов и управления завода. На ней проходили практику и специалисты развивающихся стран.

Неоднократно по качеству выпускаемой продукции коллектив установки завода занимал первое место по стране.

За выдающиеся успехи в досрочном выполнении плановых заданий и социалистических обязательств 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1977 г. М. Г. Хафизову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1980—1999 годах Мидхат Габдраупович работал начальником установки маслоблока Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

В настоящее время живёт в г. Уфе.

Награды 
  Герой Социалистического Труда (1977)
 Награждён орденами Ленина (1977), Трудового Красного Знамени (1974),
 Медаль «За доблестный труд» (1970).
 Нагрудный знак Изобретатель СССР 1981

Литература 
Герои труда/ Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трех степеней из Башкортостана/ сост. Р. А. Валишин [и др.]. - Уфа : Китап, 2011. - 432 с. : ил. -ISBN 978-5-295-05228-6.

Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М.А. Ильгамов т. 7. Ф-Я. 2011. -624 с.. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Примечания

Ссылки 

 http://www.agidel.ru/?param1=12701&tab=5

Родившиеся в селении Киргиз-Мияки
Персоналии:Черниковка
Персоналии:Уфа
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва